Тезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Діжона, 26 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тезе на сайті французького Національного інституту географії
 Тезе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тезе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тезе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

 100033 Тезе — астероїд, названий на честь поселення.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара